Екатери́на Со́боль (настоящее имя — Екатери́на Никола́евна Мерзляко́ва, род. 23 июня 1988 года, Москва) — российская писательница, работающая в жанре молодежной литературы.

Биография 
Родилась и живет в Москве. Окончила с отличием французский факультет Московского государственного лингвистического университета в 2009 году, по специальности «лингвист и преподаватель французского и немецкого языков». Теперь преподает также английский и итальянский языки. В 2010—2012 гг. работала в журнале «Вокруг света» ассистентом редакции, автором. Сотрудничала в качестве внутреннего рецензента с издательством «Иностранка» и «КоЛибри» (в дальнейшем Азбука-Аттикус). В настоящее время работает старшим преподавателем в Московском институте лингвистики.

Творческая деятельность 

 В 2012 году Екатерина вошла в лонг-лист премии «Дебют» с циклом «Рождественские истории»
 В том же году по сценарию Екатерины Мерзляковой (в соавторстве) был снят фильм «Васильки для Василисы» («Амедиа» при участии «IKa film»)
 В 2014 году вошла в шорт-лист конкурса «Новая детская книга» в номинации «Волшебный фонарь» на лучший синопсис для мультфильма
 В том же году сказка Е.Мерзляковой «Ленивый полдень» вошла в сборник «Новые сказки. Том 1» (Издатель: Издательство «Союз писателей», паспорт книги: № С70-978-НС1-535, присвоен 13.03.2014)
 В 2015 году рукопись, впоследствии изданная под названием «Дар огня» в серии «Дарители», заняла на конкурсе «Новая детская книга» первое место в номинации «Мир фэнтези», а также завоевала специальную награду «Выбор Terra Incognita» — подросткового клуба читателей фэнтези
 В 2016 году рукопись «Вне зоны доступа», впоследствии изданная под названием «Мудрец_05», вошла в лонг-лист литературного конкурса им. Сергея Михалкова на лучшее произведение для подростков
 В 2016 году роман «Дар огня» вошел в шорт-лист Международной детской литературной премии имени В. П. Крапивина
 В 2017 году роман «Дар огня» вошел в номинационный список премии «Интерпресскон» (номинация «Дебютные книги»)
 Романы «Дар огня» и «Короли будущего» вошли в номинационный список премии «Алиса-2017» в рамках конвента «Роскон»
 В 2017 году роман «Дар огня» стал победителем Национального образовательного проекта «Книга года — выбирают дети» за 2016 год в номинации «Лучшие художественные новые книги 2016 года по выбору экспертов 15-17 лет»
 В 2017 году роман «Игра мудрецов» получил премию Ozon Online Awards сайта Ozon.ru в номинации «Детская литература»
 В 2019 году роман "Сердце бури" победил в номинации "Детско-юношеская фантастика" в списке лучших книг 2018 по версии журнала "Мир фантастики"

Библиография

Серия «Дарители» 

 Дар огня
 Короли будущего
 Игра мудрецов
 Земля забытых
 Сердце бури

Серия «Детектив on-line» 

 Мудрец_05

Серия «Анима» 

 Золотой стриж
 Серебряный ястреб
 Медная чайка

Серия «Танамор» 

 Опасное наследство

 Призрачный сыщик
 Незримый враг

Семья 
 Мать — Вера Николаевна Быковская, в 1995—2014 гг. директор библиотеки МГЛУ.
 Брат — Быковский, Егор Владимирович, журналист, радиоведущий.

Примечания

Ссылки 
 Рецензия Бориса Невского на книгу «Дар огня» в журнале «Мир Фантастики»
 Интервью в журнале «Book Avenue»
 «Дарители. Дар огня» — самая ожидаемая новинка весны" (Росмэн)
 Страница цикла «Дарители» на портале Livelib
 Встреча Соболь с читателями на Terra Incognita
 Страница цикла Дарители Вконтакте
 Страница Е.Соболь во Вконтакте
 Страница Екатерины Соболь в Instagram

Писатели России
Детские писатели России